Molekulska formula -{C16H14O3}- se može odnositi na:

 Deksketoprofen
 Fenbufen
 Ketoprofen
 Dalbergihromen